Osoby o tym nazwisku:

 Agnieszka Ziółkowska – polska biolog,
 Aleksandra Ziółkowska  (ur. 1949) – polska pisarka
 Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska (ur. 1956) – polska muzykolog (etnomuzykolog)
 Helena Ziółkowska (1957-2016) – polska lekarka
 Justyna Ziółkowska – polska psycholog  
 Magdalena Ziółkowska (ur. 1981) – polska historyk sztuki, kurator i krytyk sztuki
 Maria Ziółkowska (1924-2012) – polska pisarka
 Patrycja Ziółkowska (ur. 1979) – niemiecka aktorka filmowa i teatralna polskiego pochodzenia  
 Wiesława Ziółkowska  (ur. 1950) – polska polityk i ekonomistka